Macrobe est un nom propre qui peut désigner :

 Macrobe d'Afrique († ?), martyr en Afrique avec Marcel, Geminus, Romulus, Silvina, Carsique et Fructule ; célébrés le 18 février.
 Macrobe (° vers 370 - † après 430), ou Flavius Macrobius Ambrosius Theodosius, écrivain, philosophe et philologue latin, auteur des Saturnales, et du Commentaire au Songe de Scipion.

Macrobe est un nom commun qui désigne un macro-organisme.
 Une invasion de macrobes est un roman de l'écrivain et médecin français André Couvreur.

Références